Памятник Н. А. Некрасову

 Памятник Н. А. Некрасову (Некрасовское)
 Памятник Н. А. Некрасову (Немиров)
 Памятник Н. А. Некрасову (Санкт-Петербург)
 Памятник Н. А. Некрасову (Уссурийск)
 Памятник Н. А. Некрасову в Москве работы скульптора Иосифа Моисеевича Чайкова в настоящее время находится у здания филиала Центральной библиотеки города Москвы на Космодамианской набережной, 4/22.
 Памятник Н. А. Некрасову (Ярославль)
 Памятник Н. А. Некрасову (Вятское (Ярославская область))